Chinese steppegaai
 Mongoolse steppegaai
 Perzische steppegaai
 Turkestaanse steppegaai